Petr Kadlec (né le  à Prague en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière en club 
Kadlec commence sa carrière en 1995 en signant son premier contrat professionnel avec le HC Slavia Prague. Il joue la moitié de la saison dans l'équipe junior et l'autre moitié dans le championnat Élite, l'Extraliga.

Au cours de sa carrière, il connaît essentiellement le Slavia avec deux courts passages dans la seconde division tchèque, la 1.liga et la saison 1999-2000 avec l'équipe du HC Keramika Plzeň.

En 2003, il remporte avec le Slavia le titre de champion de République tchèque et quelques mois plus tard, lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey, il est choisi par les Panthers de la Floride en tant que  (huitième ronde). Il ne rejoint pas pour autant la LNH et joue toujours au Slavia. En 2007-2008, il remporte le championnat avec le Slavia.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan="2"|1995-1996 || HC Slavia Prague || Extraliga || 24 || 1 || 2 || 3 || 6 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|HC Kaučuk Kralupy || 1.liga || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || || || ||  ||  
|-
|rowspan="2"|1996-1997 || HC Slavia Prague || Extraliga || 39 || 0 || 4 || 4 || 18 || || || ||  ||   
|-
|HC Berounští Medvědi || 1.liga || 5 || 0 || 2 || 2 || 0 || || || ||  ||   
|-
|1997-1998 || HC Slavia Prague || Extraliga || 51 || 5 || 12 || 17 || 24 || || || ||  ||   
|-
|1998-1999 || HC Slavia Prague || Extraliga || 48 || 2 || 15 || 17 || 22 || || || ||  ||   
|-
|rowspan="2"| 1999-2000 || HC Slavia Prague || Extraliga || 12 || 0 || 0 || 0 || 10 ||  || || ||  ||  
|-
|HC Keramika Plzeň || Extraliga || 39 || 6 || 21 || 27 || 30 || 7 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2000-2001 || HC Slavia Prague || Extraliga || 45 || 8 || 19 || 27 || 44 || 10 || 1 || 3 || 4 || 34
|-
|2001-2002 || HC Slavia Prague || Extraliga || 52 || 5 || 25 || 30 || 63 || 9 || 0 || 3 || 3 || 14
|-
|2002-2003 || HC Slavia Prague || Extraliga || 49 || 4 || 19 || 23 || 46 || 17 || 1 || 6 || 7 || 26
|-
|2003-2004 || HC Slavia Prague || Extraliga || 36 || 3 || 18 || 21 || 34 || 17 || 2 || 5 || 7 || 14
|-
|2004-2005 || HC Slavia Prague || Extraliga || 52 || 2 || 14 || 16 || 40 || 7 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
|2005-2006 || HC Slavia Prague || Extraliga || 50 || 4 || 17 || 21 || 73 || 15 || 4 || 3 || 7 || 10
|-
|2006-2007 || HC Slavia Prague || Extraliga || 52 || 2 || 15 || 17 || 60 || || || ||  ||   
|-
|2007-2008 || HC Slavia Prague || Extraliga || 40 || 2 || 15 || 17 || 60 || 19 || 2 || 7 || 9 || 22
|-
|2008-2009 || HC Slavia Prague || Extraliga || 50|| 3|| 27|| 30|| 70|| 18|| 1|| 11|| 12|| 18
|-
|2009-2010 || HC Slavia Prague || Extraliga || 52|| 4|| 16|| 20|| 82|| 15|| 3|| 12|| 15|| 26
|-
|2010-2011 || HC Slavia Prague || Extraliga || 42|| 2|| 21|| 23|| 64|| 19|| 1|| 8|| 9|| 30
|-
|2011-2012 || HC Slavia Prague || Extraliga ||45 ||7 ||20 ||27 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || HC Slavia Prague || Extraliga ||46 ||7 ||20 ||27 ||126 ||11 ||3 ||6 ||9 ||4
|-
|2013-2014 || HC Slavia Prague || Extraliga ||46 ||5 ||22 ||27 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || HC Keramika Plzeň || Extraliga || 48|| 3||24 ||27  || 46 || 4|| 1|| 3|| 4||6
|-
|2015-2016 || HC Keramika Plzeň || Extraliga || 43 || 3 || 21 || 24 || 34 || 11 || 0 || 7 || 7 || 6
|-
|2016-2017 || HC Keramika Plzeň || Extraliga ||  32 || 2 || 17 || 19 || 18 || 11 || 1 || 4 || 5 || 8
|-
|2017-2018 || HC Keramika Plzeň || Extraliga || 25 || 0 || 9 || 9 || 12 || 10 || 0 || 3 || 3 || 4

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque lors du championnat du monde junior de 1997. Il joue quatre matchs et l'équipe finit à la quatrième place.

Il fait également partie de la sélection tchèque pour le championnat du monde 2003. Encore une fois, l'équipe finit à la quatrième place.

Voir aussi

Références

Articles connexes 

Naissance en janvier 1977
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur du HC Plzeň
Joueur du HC Slavia Prague
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Berounští Medvědi
Naissance à Prague
Naissance en Tchécoslovaquie